Star Wars - Darth Bane - Il sentiero della distruzione (Darth Bane: Path of Destruction) è un romanzo di fantascienza del 2006 scritto da Drew Karpyshyn facente parte dell'Universo espanso di Guerre stellari, pubblicato in Italia nel 2012 da multiplayer.it Edizioni. Il libro è il primo della serie Darth Bane, incentrata sulla vita dello stesso e della sua creazione della famosa massima Sith: la regola dei due. La serie è ambientata nel periodo della Vecchia Repubblica, 971 anni prima degli eventi del film La minaccia fantasma.

Collegamenti esterni 
 

Libri dell'Universo espanso di Guerre stellari